Der Artikel Ortsregister zum Türkensteuerregister der Fürstabtei Fulda listet alle Orte auf, die im Türkensteuerregister der Fürstabtei Fulda von 1605 genannt sind.

Erläuterung der Tabellenspalten
heutige Namen; wie im Ortsregister von Thomas Heiler angegeben
historische Namen; wie im Ortsregister von Thomas Heiler angegeben
Amt; das historische amt, unter dem die Steuerzahler erwähnt sind, kursiv weitere Ämter unter denen einzelne aufgeführt sind, Angaben in Klammern bei Steuerzahlern oder Orten aus den ritterschaftlichen Gebieten der von Berlepsch und von Ebersberg
L. für Lage, wo vorhanden aus dem Wikipedia-Artikel oder LAGIS übernommen, ansonsten bei eindeutig zuzuordnenden Orten aus googlemaps
Stpfl. für Anzahl der Steuerzahler; nur die eindeutig dem Ort zugeordneten sind hier aufgeführt
St.; Gesamtsteuer des Orts, umgerechnet aus der Liste nach der Formel
1 Gulden = 3 Ort = 15 Batzen = 28 Schilling = 42 Böhmische oder Gnacken = 60 Kreuzer = 120 Heller
 D.; durchschnittlicher Steuerbetrag
 Anmerkungen; in der Regel zur heutigen Zugehörigkeit des Orts, teilweise auch die Anmerkungen aus der Steuerliste mit übernommen

Einzelnachweise 

Recht (Heiliges Römisches Reich)
Hochstift Fulda
Türkenkriege
Steuerrechtsgeschichte
Amtsbuch